Kenwood ist der Name folgender Unternehmen:

 Kenwood (Elektronik), japanischer Elektronikhersteller (1946–2008)
 Kenwood (Küchengeräte), britischer Hersteller von Kleinküchengeräten (seit 1947)

Kenwood steht weiter für:
 Kenwood House, Anwesen in Hampstead, London
 Kenwood Estates, Region in Florida
 Hyde Park – Kenwood Historic District, Chicago

Siehe auch:
 Baron Morris of Kenwood, erblicher britischer Adelstitel
 Kenwood Historic District